BVS peut faire référence à :
  ;
 Belgische Vrienden van de Stoomlocomotief (en français, Amis de la locomotive à vapeur belge), une association exploitant un chemin de fer touristique à vapeur entre Termonde et Puurs, en Belgique.